Козаков — фамилия.

Известные носители

А 
 Козаков, Абрам Наумович (1903—1989) — кинооператор и режиссёр.

В, Г 
 Козаков, Виктор Александрович (1895—1916) — военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Козаков, Григорий Александрович (1869—1918) — русский дипломат.

К, М, Н, С 
 Козаков, Кирилл Михайлович (род. 1962) — актёр.
 
 Козаков, Николай Дмитриевич (1911—1985) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1958).
 Козаков, Станислав Владимирович (род. 1967) — советский и украинский футболист, полузащитник.

Козакова 
 Козакова, Мария Кирилловна (род. 1992) — актриса театра и кино. Внучка Ю. В. Яковлева и М. М. Козакова.
 Козакова, Ольга Игоревна (род. 1951) — волейболистка.

См. также